Ito (糸) est un nom japonais signifiant fil ou corde. C'est également un nom de famille au Japon.

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ITO peut signifier :
 , un produit chimique ;
 information technology outsourcing, la sous-traitance de travaux liés à l'informatique.

Code 
Le code ITO peut faire référence à :
 l', selon le code AITA des aéroports.

Anthroponyme

Patronyme 

 Ayaka Itō (1987-), une chanteuse japonaise ;
 Daiki Itō (1985-), un sauteur à ski japonais ;
 Daisuke Itō :
 Daisuke Itō (1898-1981), un réalisateur japonais ;
 Daisuke Itō (1975-), un pilote automobile japonais ;
 Hirobumi Itō (1841-1909), un homme politique japonais ;
  ;
 Itchō Itō (1945-2007), un homme politique japonais ;
 Junji Itō (1963-), un des maîtres du manga d'horreur ;
 Junya Ito (1993-), footballeur japonais ;
 Kanako Ito (1983-), une footballeuse japonaise ;
 Kazuo Ito (1889–1974), meijin,  de judo ;
 Kenshiro Ito (1990-), un sauteur à ski japonais ;
 Kōji Itō, (1970-) un athlète japonais, spécialiste du sprint ;
 Kiyoshi Itō (1915-2008), un mathématicien japonais, qui a développé des outils mathématiques ;
 Lemme d'Itô ;
 Intégrale d'Itô ;
 Maki Ito (1984-), une pongiste handisport japonaise ;
 Mancio Itō (1570-1612), un samouraï chrétien, et le chef de la première ambassade officielle japonaise en Europe ;
 Masahiro Itō (1972-), un designer de jeux vidéo japonais ;
 Masatoshi Ito (1925-2023), un entrepreneur japonais ;
 Midori Itō (1969-), une patineuse artistique japonaise ;
 Minako Ito (1962-), une chanteuse-auteure-compositrice-interprète japonaise ;
 Noe Itō (1895-1923), une anarchiste japonaise, auteur et féministe ;
 Noizi Itô (1977-), une illustratrice japonaise ;
 Noriko Ito (1976-), une joueuse de badminton japonaise ;
 Robert Ito (1931-), un acteur canadien ;
 Ryuji Ito (-), un catcheur japonais ;
 Sae Itō (1993-), une joueuse de shogi japonaise ;
 Seiichi Itō (1890-1945), un amiral japonais ;
 Shiko Itoh (1935-), une peintre japonaise ;
 Shun'ya Itō (1937-), un réalisateur japonais ;
 Takashi Itō (1894-1982), un peintre japonais ;
 Takashi Itō dit Kōji Wakamatsu (1936-2012), un réalisateur japonais ;
 Takasue Ito (1887-1981), Meijin  de judo ;
 Tatsuya Ito (1997-), footballeur professionnel japonais ;
 Toyō Itō (1941-), un architecte japonais ;
 Yūki Itō (1994-), une sauteuse à ski japonaise ;
 Yuna Itō (1983-), une chanteuse et actrice japonaise de nationalité américaine, née à Hawaii ;
 Yūnosuke Itō (1919-1980), un acteur japonais.

Pseudonyme 

 Antonio Álvarez Pérez, dit Ito (né en 1975), un footballeur espagnol.

Toponyme 

 Ito, un quartier de la commune de Mayoyo dans la ville de Bandundu (république démocratique du Congo) ;
 Itō, une ville située sur la côté est de la péninsule d'Izu (préfecture de Shizuoka, Japon).

Code
Patronyme japonais
Toponymie japonaise